Evangelische Kirche Ernsthausen steht für Kirchen in Hessen:
Evangelische Kirche Ernsthausen (Burgwald), Landkreis Waldeck-Frankenberg 
Evangelische Kirche Ernsthausen (Weilmünster), Landkreis Limburg-Weilburg